Madame Solario, un roman de l'écrivain américain Gladys Huntington, publié sans nom d'auteur en 1956 ;
 Madame Solario, un film de René Féret sorti en 2012, adapté du roman précédent.